Korytnica heißen folgende Orte in Polen:

 Korytnica (Powiat Węgrowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Węgrowski der Woiwodschaft Masowien
 Korytnica (Raszków) (dt. Korytnitza), Dorf im Powiat Ostrowski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Raszków
 Korytnica (Sulejów), Dorf im Powiat Piotrkowski der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Sulejów